Михаи́л Ста́риков:
 Стариков, Михаил Иванович (1921—1990) — Герой Советского Союза.
 Стариков, Михаил Семёнович (1909—1993) — Герой Советского Союза.